Чемпионат Восточной Азии по баскетболу — международный турнир по баскетболу, проводимый с 2009 г. раз в два года под эгидой ФИБА Азия. В нём принимают участие шесть сборных. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Чемпионат Азии, выходят первые три команды.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Азия 
 Официальный сайт Чемпионата 2009